Куропа́ткин — русская фамилия.

Известные носители 
 Куропаткин, Алексей Николаевич (1848—1925) — русский генерал, военный министр, член Государственного совета.
 Куропаткин, Евгений Иванович  — заслуженный строитель Российской Федерации, генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»; его именем названы проезд и школа, установлен памятник.
 Куропаткин, Николай Фёдорович (1915—1945) — Герой Советского Союза.

 Куропаткина (Крылова), Анна Анатольевна (род. 1985) — российская легкоатлетка.
 Куропаткина, Вероника Николаевна (род. 1999) — российская футболистка.
 Куропаткина, Оксана Владимировна (род. 1984) — российский религиовед и переводчик.